Il diluvio universale est le titre de deux œuvres musicales :
 Il diluvio universale (1682), oratorio de Michelangelo Falvetti
 Il diluvio universale (1830), opéra de Gaetano Donizetti